Гамзатов — дагестанская фамилия; имеет женскую форму .

 Гамзатов, Гаджи Гамзатович (1926—2011) — советский и российский учёный, литературовед, фольклорист, социолингвист и востоковед, действительный член Российской академии наук.
 Гамзатов, Гамзат Магомедович (1938—2018) — заслуженный энергетик России, председатель Общественной палаты РД.
 Гамзатов, Гусейн Абдулаевич (1962—2021) — советский спортсмен и российский политик.
 Гамзатов, Джавид Шакирович (род. 1989) — белорусский борец вольного стиля.
 
 Гамзатов, Рамиз Ризванович (род. 1996) — российский борец вольного стиля.
 Гамзатов, Расул Гамзатович (1923—2003) — советский русский и аварский писатель, поэт, переводчик, публицист, политик; Герой Социалистического Труда.
 Гамзатов, Руслан Магомедович (род. 1965) — советский и российский дзюдоист.
 Гамзатов, Шамиль Раджабович (род. 1990) — российский боец смешанных единоборств.

